In der Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe (eigentlich „Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe“ oder „Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe“, aber auch kurz „Kandidatenliste“ oder „SVHC-Liste“ aufgrund der englischen Bezeichnung ) enthält die Stoffe bzw. Stoffgruppen, die in der Europäischen Union im Rahmen der REACH-Verordnung als besonders besorgniserregende Stoffe identifiziert wurden.

Mit Stand vom 17. Januar 2023 (Datum der letzten Neuaufnahmen) sind 233 Stoffe/Stoffgruppen in der Kandidatenliste aufgeführt:

Anmerkungen:
Quelle für Stoffnamen: Deutsche Übersetzung der Kandidatenliste

Siehe auch 
  Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe nach Anhang XIV der REACH-Verordnung

Weblinks 
 ECHA – Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation – Kandidatenliste/SVHC-Liste

Einzelnachweise 

Chemikalienrecht (Europäische Union)
!Liste
Besonders besorgniserregende Stoffe